Aymerich puede referirse a:

 Nicolás Aymerich (1320-1399), teólogo español.
 Mateo Aymerich (1715-1799), clérigo y filósofo español.
 Melchor Aymerich (1754-1836), militar español, último gobernador español de Quito.
 Pilar Aymerich Puig (n. 1943), fotógrafa española.
 José María Bosch Aymerich (1917-2015), ingeniero industrial, arquitecto y empresario español.
 Ángela Figuera Aymerich (1902-1984), poetisa española.
 Dolors Nadal i Aymerich (n. 1953), política española.
 Felix de Iriarte y Aymerich, (1748-1806), militar español que actuó en el Virreinato del Río de la Plata.